J'ai pas le moral est le quatrième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Histoire d'oublier
 Le docteur Médard aide une jeune femme à se remettre de ses émotions après un vol à l'arraché.
 Une horrible boulette
 Le docteur Médard se rend au chevet d'un patient suicidaire.
 Dépression fiscale
 Le docteur Médard reçoit un agent du fisc déprimé par son métier.
 De porte en porte
 Le docteur Médard reçoit un patient qui souffre de la phobie des portes.
 Divan mon beau Divan
 Madame Joly se remet très mal de l'absence du divan du docteur Médard.
 Sourire béat
 Le docteur Médard reçoit un accordéoniste qui souffre d'un sourire dont il ne parvient pas à se défaire.
 Miroir O Miroir
 Le docteur Médard reçoit un patient qui vient le voir à cause de Blanche Neige.
 L'heure c'est l'heure
 Le docteur Médard reçoit un patient qui est arrivé en retard et a commencé sa séance sans lui.
 Grand-Père Noël
 Le docteur Médard reçoit un patient qui à son âge, croit encore au Père Noël.
 Errare Humanum Est
 Le docteur Médard reçoit un patient qui souffre de la grippe asiatique. Sa femme lui apprendra plus tard qu'il y a succombé.
 Esprit n'es tu pas las ?
 Un médium possédé par un esprit défunt passe consulter le docteur Médard.
 Secours mutuel
 Le docteur Pinchart explique à son patient que les professionnels peuvent consulter un confrère parfois.
 Un vache effet
 Le docteur Médard reçoit un patient atteint de démangeaisons.
 Enjeu de jambes
 Le docteur Pinchart reçoit un patient qui ne se remet d'un choc et pense ne plus pouvoir marcher.
 Association de malfaiteurs ?
 Un confrère du docteur Médard lui propose un poste dans un dispensaire.
 Il me manque encore
 Le docteur Médard reçoit à nouveau Madame Joly qui se plaint de douleurs en l'absence du divan.
 Courage, fuyons
 Le docteur Médard fait face à un patient qui jure de frapper tous les psys.
 Traitement de choc
 Le docteur Médard consulte une consœur afin de guérir un patient obsédé sexuel.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1996